Tempo de viver pode ser:

 Tempo de Viver (1972), telenovela brasileira
 Tempo de Viver (2006), telenovela portuguesa

Desambiguações de televisão